Die India Open 2018 im Badminton fanden vom 30. Januar bis 4. Februar 2018 im Siri Fort Sports Complex in Neu-Delhi statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste
 Viktor Axelsen (zurückgezogen)
 Srikanth Kidambi (2. Runde)
 Chou Tien-chen (Finale)
 Shi Yuqi (Champion)
 H. S. Prannoy (1. Runde)
 Wang Tzu-wei (Viertelfinale)
 Anders Antonsen (1. Runde)
 Sai Praneeth Bhamidipati (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste
 P. V. Sindhu (Finale)
 Carolina Marín (Viertelfinale)
 Ratchanok Intanon (Halbfinale)
 Saina Nehwal (Viertelfinale)
 Zhang Beiwen (Champion)
 Cheung Ngan Yi (Halbfinale)
 Yip Pui Yin (Viertelfinale)
 Beatriz Corrales (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste
 Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Champions)
 Mathias Boe / Carsten Mogensen (2. Runde)
 Lu Ching-yao / Yang Po-han (2. Runde)
 Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (Finale)
 Mathias Christiansen / David Daugaard (1. Runde)
 Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (zurückgezogen)
 Angga Pratama / Ryan Agung Saputra (Viertelfinale)
 He Jiting / Tan Qiang (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste
 Kamilla Rytter Juhl / Christinna Pedersen (Halbfinale)
 Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai  (Finale)
 Greysia Polii / Apriyani Rahayu (Champions)
 Chayanit Chaladchalam / Phataimas Muenwong (2. Runde)
 Della Destiara Haris / Rizki Amelia Pradipta (Viertelfinale)
 Ashwini Ponnappa / Siki Reddy (Viertelfinale)
 J. Meghana / Poorvisha Ram (Viertelfinale)
 Kittipak Dubthuk / Natcha Saengchote (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste
 Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (zurückgezogen)
 Chris Adcock / Gabrielle Adcock (zurückgezogen)
 Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (2. Runde)
 Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (Viertelfinale)
 Mathias Christiansen / Christinna Pedersen (Champions)
 He Jiting / Du Yue (Halbfinale)
 Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (1. Runde)
 Pranav Chopra / Siki Reddy (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks
 Turnierseite

2018
Badmintonwettbewerb in Delhi
Badminton 2018